Guido de Ibelín puede referirse a:
 Guido de Ibelín (aprox. 1215–1255), mariscal y condestable de Chipre, hijo de Juan de Ibelín, el viejo Señor de Beirut.
 Guido de Ibelín (fallecido en 1304), conde de Jaffa, hijo de Juan de Jaffa.
 Guido de Ibelín (1286–1308), señor de Nicosia.
 Guido de Ibelín, (nacido antes de 1306 - 1350/1360), senescal de Chipre.
 Guido de Ibelín (fallecido en 1367), obispo de Limasol.